Uani Uma (Uani-Uma, Uaniuma) bezeichnet in Osttimor:

 Uani Uma, einen Suco und seinen Hauptort im Verwaltungsamt Uatucarbau
 einen Ort im Suco Afaloicai (Uatucarbau), Verwaltungsamt Uatucarbau
 einen Ort und eine Aldeia im Suco Caibada, Verwaltungsamt Baucau
 eine Aldeia im Suco Matahoi, Verwaltungsamt Uto-Lari
 eine Aldeia im Suco Vessoru, Verwaltungsamt Uto-Lari